Марина Диброва:
 Диброва, Марина (род. 1983) — российская дзюдоистка.
 Диброва, Марина Юрьевна (род. 1993) — российская волейболистка, доигровщица.